Schulze-Sölde ist der Familienname von 
 Friedrich Schulze-Sölde († 1931), Generalstaatsanwalt in Hamm
 Max Schulze-Sölde (1887–1967), Maler, Inflationsheiliger